

Sigle 
 Doppelstock-Pendelzug – treno delle Ferrovie Federali Svizzere
 Duany Plater-Zyberk & Company – studio di architettura statunitense

Codici 
 Diadora-Pasta Zara – squadra di ciclismo italiana
 Domino's Pizza – catena di pizzerie statunitense